Hundshagen ist der Name folgender Orte:

 Hundshagen (Gemeinde Eggerding), Ortschaft der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hundshagen, von 1939 bis 1945 Name der Ortschaft Psary in der Gemeinde Przykona, Wojewodschaft Großpolen, Polen